2 miejscowości w Polsce:
 Łążynek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo
 Łążynek – część wsi Łążyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Zławieś Wielka